Кардо (лат. Cardo, cardus; фр. Cardot) — многозначный термин.

 Кардо — в Римской империи улица, ориентированная с севера на юг, наряду с Декуманус — улицей, ориентированной с востока на запад. 

  (1858—1934) — французский журналист.
 Кардо, Жюль (1860—1934) — французский ботаник.
 Кардо, Люсьен (; 1838—1920) — французский генерал и военный писатель.

Примечания